Liên Sơn (Đắk Lắk)
Liên Sơn (Bắc Giang)
Liên Sơn (Hà Nam)
Liên Sơn (Lạng Sơn)
Liên Sơn (Vĩnh Phúc)
Liên Sơn (Ninh Bình)
Liên Sơn (Hòa Bình)
Liên Sơn (Yên Bái)